Texas — первый LP альбом группы PlayRadioPlay, выпущен 18 марта 2008 года. Дебютировал в списке Billboard 200 на 157 месте. В поддержку альбома было принято участие в туре совместно с группами Fall Out Boy, Secondhand Serenade, Yellowcard, The Spill Canvas, Hellogoodbye и Making April.

Список композиций 
 "Loco Commotion" – 4:12
 "I'm a Pirate, You're a Princess" – 4:08
 "Some Crap About the Furniture" – 3:30
 "Madi Don't Leave" – 4:51
 "Without Gravity" – 4:03
 "See You Soon" – 4:01
 "I'm Afraid There's a Hole in My Brain" – 3:47
 "More of the Worst" – 3:25
 "My Attendance Is Bad But My Intentions Are Good" – 3:01
 "Corner Office Bedroom" – 3:22
 "Forgiveness, The Enviable Trait" – 2:21
 "Texas" – 0:59
 "Elephants as Big as Whales" - 5:38 (iTunes Bonus Track)